Julie Bishop (1914–2001) amerikai színésznő
 Julie Bishop (1956–) ausztrál politikus, külügyminiszter

hasonló néven
 Julia Bishop – (?) angol hegedűművész